Victoria Memorial (Gedenkbauwerk für Königin Victoria) steht für:
 Victoria Memorial (Großbritannien), mehrere Statuen in London, Großbritannien zu Ehren der britischen Königin Victoria
 Victoria Memorial (Indien), ein Gebäude in Kolkata, Indien zu Ehren derselben britischen Königin Victoria, die auch „Kaiserin von Indien“ war